Il singolare del torneo di tennis Thermphos Challenger Zeeland 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Irena Pavlović che ha battuto in finale Angelique van der Meet 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Julia Cohen (primo turno)
 Aleksandra Panova (semifinali)
 Arantxa Rus (secondo turno)
 Irina Chromačëva (secondo turno)

 Alison Van Uytvanck (primo turno)
 Irena Pavlović (Campionessa)
 Kristína Kučová (quarti di finale)
 Diāna Marcinkēviča (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Thermphos Challenger Zeeland 2013